Витаутас Рейвитис,  (19 июля 1901,  — февраль 1988) — литовский полицейский, журналист и спортсмен. В 1941—1944 гг. — директор департамента полиции генерального округа Литва при немецкой оккупации.

Биография 
Работал в полиции с 1925 года. В 1928 году окончил Высшее полицейское училище в Каунасе. В 1930 года был направлен на обучение в Германию в Берлинское полицейское училище. После возвращения длительное время преподавал в полицейском училище в Каунасе.

Принимал активное участие в спортивной деятельности, был мастером джиуджитсу, членом аэроклуба.

Затем возглавил железнодорожную полицию в Кибартай, а после присоединения Литвы к СССР в 1940 году эмигрировал в Германию.

С начала войны возглавил департамент безопасности в новообразованной администрации Литвы, а с 26 июля 1941 по 1944 — директор Департамента полиции. С 15 сентября 1941 г. — прикомандированный представитель литовской полиции при штабе немецкой полиции порядка в Литве и глава литовской полиции безопасности (LSP или «Saugumas») со штаб-квартирой в Каунасе. Также был издателем и редактором газеты Policija.

Полиция безопасности подчинялось немецкой полиции, некоторые подразделения напрямую возглавляли сотрудники СД. Как пишет историк Арунас Бубнис, LSP непосредственно участвовала в геноциде евреев, организованном нацистами, и являлась «неотъемлемой частью» репрессивного механизма.

9 января 1943 года Рейвитис был награждён Крестом воинских заслуг с мечами 2 класса. В 1944 году бежал в Германию, где работал после войны во 2-м отделе британской разведки. В 1951 г. переехал в Шотландию. Затем жил в США. В конце жизни переехал в Западную Германию, чтобы избежать преследования по обвинению в геноциде евреев, там же и умер.

Сын, Альгимантас Рейвитис (р. 1943), жил в США, в составе вертолётного экипажа принимал участие во Вьетнамской войне.

Примечания 

Журналисты Литвы
Литовские коллаборационисты
Родившиеся в 1901 году
Умершие в 1988 году
Преступники Холокоста
Персоналии:Холокост в Литве